Момбецу (Хоккайдо)
 Повіт Момбецу